Nazwę HMS Daring („śmiały”, „bitny”) nosiło jak dotąd siedem okrętów Royal Navy
 
 HMS Daring (1804) – bryg zwodowany w 1804 roku, utracony po wejściu na mieliznę w roku 1813.
 HMS Daring (1844) – bryg zwodowany w 1844 roku, sprzedany w roku 1844.
 HMS Daring (1874) – slup typu Fantome, zwodowany w 1874 roku, sprzedany na złom w roku 1889.
 HMS Daring (1893) – niszczyciel typu Daring, zwodowany w 1893 roku, zezłomowany w roku 1912.
 nazwę HMS Daring wybrano początkowo dla jednego z niszczycieli typu L, jednak ostatecznie nazwano go HMS Lance.
 HMS Daring (H16) – niszczyciel typu D, zwodowany w 1932 roku, zatopiony w roku 1940.
 HMS Daring (D05) – niszczyciel typu Daring, zwodowany w 1949 roku, sprzedany na złom w roku 1971.
 HMS Daring (2009) – niszczyciel typu 45 zwodowany 1 lutego 2006 roku.

Daring